Алексино (Алёксино) — топоним:

Россия

Архангельская область 
 Алексино — деревня в Котласском районе.

Брянская область 
 Алексино — посёлок в Дубровском районе.

Владимирская область 
 Алексино — деревня в Александровском районе.
 Алексино — село в Кольчугинском районе.
 Алексино — деревня в Петушинском районе.
 Алексино — село в Петушинском районе.
 Алексино — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Алексино — деревня в Белозерском районе.
 Алексино — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Алексино — деревня в Семёнковском сельском поселении Вологодского района.
 Алексино — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Алексино — деревня в Грязовецком районе.
 Алексино — деревня в Сокольском районе.
 Алексино — деревня в Устюженском районе.
 Алексино — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района.
 Алексино — деревня в Абакановском сельском поселении Череповецкого района.
 Алексино — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Алексино — село в Савинском районе.
 Алексино — деревня в Фурмановском районе.

Калининградская область 
 Алексино — посёлок в Зеленоградском районе.

Костромская область 
 Алексино — деревня в Антроповском районе.

Московская область 
 Алексино — деревня в Истринском районе.
 Алексино — село в Рузском районе.

Новгородская область 
 Алёксино — деревня в Старорусском районе.
 Алексино — деревня в Холмском районе.

Псковская область 
 Алексино — деревня в Бежаницком районе.
 Алёксино — деревня в Великолукском районе.
 Алексино — деревня в Дедовичском районе.
 Алексино — деревня в Красногородском районе.
 Алексино — деревня в Локнянском районе.
 Алексино — деревня в Опочецком районе.
 Алёксино — деревня в Плюсском районе.
 Алексино — деревня в Полянской волости Пушкиногорского района (в части бывшей Первомайской волости у деревни Милавино).
 Алексино — деревня (урочище) в Полянской волости Пушкиногорского района (у деревни Колесниково).

Саратовская область 
 Алексино — деревня в Аркадакском районе.

Смоленская область 
 Алексино — деревня в Демидовском районе.
 Алексино — село в Дорогобужском районе.
 Алексино — имение Барышниковых в Дорогобужском районе.
 Алексино — деревня в Сычёвском районе.
 Алексино — деревня в Починковском районе.
 Алексино — деревня в Смоленском районе.

Тверская область 
 Алексино — деревня в Андреапольском районе.
 Алексино — деревня в Бежецком районе.
 Алексино — деревня в Весьегонском районе.
 Алексино — деревня в Зубцовском районе.
 Алексино — деревня в Калязинском районе.
 Алексино — деревня в Приволжском сельском поселении Кимрского района.
 Алексино — деревня в Маловасилевском сельском поселении Кимрского района.
 Алексино — деревня в Конаковском районе.

Ярославская область 
 Алексино — деревня в Большесельском районе.
 Алексино — деревня в Борисоглебском районе.
 Алексино — деревня в Климовском сельском округе Некрасовского сельского поселения Некрасовского района.
 Алексино — деревня в Левашовском сельском округе Некрасовского сельского поселения Некрасовского района.
 Алексино — деревня в Первомайском районе.
 Алексино — село в Переславском районе.
 Алексино — деревня в Пошехонском районе.
 Алексино — деревня в Тутаевском районе.
 Алексино — деревня в Ильинском сельском поселении Угличского района.
 Алексино — деревня в Отрадновском сельском поселении Угличского района.
 Алексино — деревня в Рязанцевском сельском поселении Угличского района.

Украина 
 Алексино — село в Тростянецком районе Сумской области.

См. также 
 Алексино Отделение